Demetrio ist die italienische Form des männlichen Vornamens Dimitrios.

Namensträger
 Demetrio Albertini (* 1971), italienischer Fußballprofi

Kunstwerke
 Il Demetrio (Assarino), Roman von Luca Assarino, 1643

Opern
 Demetrio (Metastasio), Opernlibretto von Pietro Metastasio (1731)
 Demetrio (Araja), Oper von Francesco Araja (1734)
 Demetrio (Bachschmid), Oper von Anton Adam Bachschmid (1777)
 Demetrio (Bernasconi), Oper von Andrea Bernasconi (1772)
 Demetrio (Bioni), Oper von Antonio Bioni (1732)
 Demetrio (Caldara), Oper von Antonio Caldara (1731)
 Demetrio (Caruso), Oper von Luigi Caruso (1790)
 Demetrio (Cherubini), Oper von Luigi Cherubini (1785)
 Demetrio (Duni), Oper von Egidio Duni und/oder Georg Christoph Wagenseil (1746)
 Demetrio (Eberlin), Oper von Johann Ernst Eberlin (1760)
 Demetrio (Ferrandini), Oper von Giovanni Battista Ferrandini (1758)
 Demetrio (Fiorillo), Oper von Ignazio Fiorillo (1753)
 Demetrio (Galuppi, 1748), Oper von Baldassare Galuppi (1748)
 Demetrio (Galuppi, 1761), Oper von Baldassare Galuppi (1761)
 Demetrio (Giacomelli), Oper von Geminiano Giacomelli (1736)
 Demetrio (Giay), Oper von Giovanni Antonio Giay (1732)
 Demetrio (Giordani), Oper von Giuseppe Giordani (1780)
 Demetrio (Gluck), Oper von Christoph Willibald Gluck (1742)
 Demetrio (Guglielmi), Oper von Pietro Alessandro Guglielmi (1772)
 Demetrio (Hasse), Oper von Johann Adolph Hasse (1732)
 Demetrio (Jommelli), Oper von Niccolò Jommelli (1749)
 Demetrio (Leo, 1732), Oper von Leonardo Leo (1732)
 Demetrio (Leo, 1735), Oper von Leonardo Leo (1735)
 Demetrio (Leo, 1741), Oper von Leonardo Leo (1741)
 Demetrio (Mayr), Oper von Johann Simon Mayr (1823)
 Demetrio (Monza), Oper von Carlo Monza (1769)
 Demetrio (Mysliveček, 1773), Oper von Josef Mysliveček (1773)
 Demetrio (Mysliveček, 1779), Oper von Josef Mysliveček (1779)
 Demetrio (Paisiello, 1771), Oper von Giovanni Paisiello (1771)
 Demetrio (Paisiello, 1779), Oper von Giovanni Paisiello (1779)
 Demetrio (Pampani), Oper von Antonio Gaetano Pampani (1768)
 Demetrio (Perez, 1741), Oper von Davide Perez (1741)
 Demetrio (Perez, 1765), Oper von Davide Perez (1765)
 Demetrio (Pescetti), Oper von Giovanni Pescetti (1732)
 Demetrio (Piccinni), Oper von Niccolò Piccinni (1769)
 Demetrio (Pulli), Oper von Pietro Pulli (1748)
 Demetrio (Sala), Oper von Nicola Sala (1762)
 Demetrio (Scalabrini), Oper von Paolo Scalabrini (1744)
 Demetrio (Scarlatti), Oper von Giuseppe Scarlatti (1752)
 Demetrio (Schiassi), Oper von Gaetano Maria Schiassi (1732)
 Demetrio (Tarchi), Oper von Angelo Tarchi (1787)

Siehe auch:
 Demetrio, re di Siria, Oper von Gioacchino Cocchi (1757)
 Demetrio e Polibio, Oper von Gioachino Rossini (1812)
 Pirro e Demetrio, Oper von Alessandro Scarlatti (1694)
 San Demetrio